Bettencourt ist der Familienname folgender Personen:

 André Bettencourt (1919–2007), französischer konservativer Politiker
 Aníbal de Bettencourt (1868–1930), portugiesischer Mikrobiologe
 Emanuel Bettencourt (* 1961), Kampfsportler, Schauspieler und Stuntman
 Françoise Bettencourt-Meyers (* 1953), französische Industriellen-Erbin und Autorin
 José Avelino Bettencourt (* 1962), kanadischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Larry Bettencourt (1905–1978), US-amerikanischer Baseball- und Footballspieler
 Liliane Bettencourt (1922–2017), Haupt-Anteilseignerin am Kosmetikkonzern L’Oréal und die reichste Frau der Welt, Auslöserin der Bettencourt-Affäre
 Manuel Ortins de Bettencourt (1892–1969), portugiesischer Admiral und Marineminister
 Nuno Bettencourt (* 1966), portugiesischer Gitarrist und Sänger der Band Extreme
 Pierre Bettencourt (1917–2006), französischer Schriftsteller
 Teóphilo Bettencourt Pereira (1900–1988), brasilianischer Fußballspieler

Bettencourt ist der Name zweier französischer Gemeinden im Département Somme:

 Bettencourt-Rivière
 Bettencourt-Saint-Ouen

Siehe auch:

 Betancourt
 Betancur
 Béthencourt
 Betoncourt
 Bittencourt